Claude Mazeaud, un coureur cycliste français ;
 La famille Mazeaud, qui compte plusieurs célèbres juristes français :
Félix Mazeaud (1875-1955), président de chambre de la Cour de cassation ;
Henri Mazeaud (1900-1993), fils de Félix, frère jumeau de Léon, professeur de droit privé à l’université de Paris et résistant ;
Denis Mazeaud (né en 1956), petit-fils de Henri, professeur de droit civil à l’université Paris II ;
 Antoine Mazeaud (né en 1949), petit-fils de Henri et cousin de Denis, professeur de droit du travail à l’université Paris II ;
 Léon Mazeaud (1900-1970), fils de Félix, frère jumeau de Henri, professeur de droit privé à l’université de Paris, résistant et homme politique ;
Sabine Mazeaud-Leveneur, petite-fille de Léon, professeur de droit civil à l’université Paris XII ;
Baptiste Mandrillon-Mazeaud, arrière petit-fils de Léon, journaliste ;
 Jean Mazeaud (1904-1995), fils de Félix, frère cadet de Henri et Léon, conseiller à la Cour de cassation ;
Pierre Mazeaud (né en 1929), fils de Jean, alpiniste, homme politique et président du Conseil constitutionnel de 2004 à 2007.

Le Mazeaud désigne par métonymie les Leçons de droit civil publiées en 1955 par les frères Henri, Léon et Jean Mazeaud ; cet ouvrage a été réédité pour la douzième fois en 2000 par Sabine Mazeaud-Leveneur et son mari, Laurent Leveneur.

Références